

Barcelos, municipalité située dans l'État d'Amazonas.

Barcelos, municipalité située dans le district de Braga ;
Barcelos, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus.

Personnalités 
 Le titre de duc de Barcelos est créé en 1562 par le roi Sébastien  de Portugal.
Isabelle de Barcelos épouse d'Alphonse , duc de Bragance (1377-1461).
Pêro de Barcelos est un explorateur portugais.

Autres

Le coq de Barcelos est l'un des emblèmes portugais les plus connus. 

Homonymie de toponyme